Biografies:
Gila, sobrenom amb què es coneix també el futbolista italià Alberto Gilardino.
Miguel Gila Cuesta, humorista espanyol, conegut simplement com a Gila.

 Geografia:
Comtat de Gila, comtat de l'estat d'Arizona, als Estats Units.
Desert de Gila, nom amb què es coneix també el desert de Sonora, als Estats Units.
Gila Bend, localitat de l'estat d'Arizona, als Estats Units.
Riu Gila, riu dels Estats Units, afluent del Colorado.

 Zoologia:
Gila, gènere de peixos ciprínids.
Monstre de Gila, rèptil escatós americà (Heloderma suspectum).
Picot de Gila, ocell de l'Amèrica del Nord (Melanerpes uropygialis).
Salmó de Gila o truita de Gila, nom amb què es coneix de vegades l'Oncorhynchus gilae, una de les espècies de salmó del Pacífic.